Сидоровка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сидоровка — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Сидоровка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Сидоровка — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Сидоровка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Сидоровка — село в Курьинском районе Алтайского края, упразднено в 2001 г.
 Сидоровка — село в Романовском районе Алтайского края.
 Сидоровка — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Сидоровка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Сидоровка — деревня в Зилаирском районе Башкортостана.
 Сидоровка — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Сидоровка — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Сидоровка — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Сидоровка — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Сидоровка — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Сидоровка — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Сидоровка — посёлок в Кирове Кировской области.
 Сидоровка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Сидоровка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Сидоровка — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Сидоровка — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Сидоровка — село в Колыванском районе Новосибирской области.
 Сидоровка — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Сидоровка — деревня в Тарском районе Омской области.
 Сидоровка — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Сидоровка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Сидоровка — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Сидоровка — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Сидоровка — хутор в составе города Шахты Ростовской области.
 Сидоровка — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Сидоровка — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Сидоровка — посёлок в составе города Набережные Челны Татарстана.
 Сидоровка — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Сидоровка — деревня в Дубенском районе Тульской области.

Украина 
 Сидоровка — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Сидоровка — село в Глуховском районе Сумской области.
 Сидоровка — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
 Сидоровка — село в Нежинском районе Черниговской области.

Реки 
 Сидоровка (приток Белой) — река в Алтайском крае
 Сидоровка (приток Сивы) — река в Удмуртии
 Сидоровка (приток Тагила) — река в Свердловской области.